

Lokalizacje

Austria 
 Lengdorf – miejscowość

Niemcy 
 Lengdorf – dzielnica Simbach am Inn
 Lengdorf – dzielnica gminy Rott am Inn w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Lengdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding

Zobacz też 
 Langdorf